Valientes es una expresión que puede referirse a diferentes términos:

 Valientes (telenovela argentina), serie de televisión argentina, emitida entre 2009 y 2010 por Canal 13.

 Valientes (telenovela española), adaptación de la telenovela original argentina emitida en Cuatro en 2010.

 Valientes, película cristiana del 2011, dirigida por Alex Kendrick.
 Los Valientes, pedanía de Molina de Segura, en la Región de Murcia, España.
Valientes (partido político de España) (en español Valientes, en catalán Valents) es un partido político español radicado en Cataluña de ideología centro liberal, humanista, constitucionalista y se considera no nacionalista independentista secesionista.